Волкот има више значења:
 Волкот (Ајова)
 Волкот (Северна Дакота)